

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Pulaski – città della Contea di Candler, Georgia
 Pulaski – villaggio della Contea di Pulaski, Illinois
 Pulaski – città della Contea di Davis, Iowa
 Pulaski – township della Contea di Jackson, Michigan
 Pulaski – villaggio della Contea di Oswego, New York
 Pulaski – township della Contea di Beaver, Pennsylvania
 Pulaski – township della Contea di Lawrence, Pennsylvania
 Pulaski – città della Contea di Giles, Tennessee
 Pulaski – città della Contea di Pulaski, Virginia
 Pulaski – villaggio della Contea di Brown, della Contea di Oconto e della Contea di Shawano, Wisconsin
 Pulaski – città della Contea di Iowa, Wisconsin

Persone 
 Kazimierz Pułaski, noto anche come Casimir Pulaski – militare e politico polacco, che combatté durante la guerra d'indipendenza americana
Ed Pulaski – guardaparco statunitense e inventore della pulaski

Personaggi immaginari 
 Katherine Pulaski - personaggio immaginario dell'universo fantascientifico di Star Trek

Strumenti 
 Pulaski – attrezzo utilizzato dai vigili del fuoco per le operazioni antincendio boschive.